Der Kanton Caussade war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Montauban, im Département Tarn-et-Garonne und in der Region Midi-Pyrénées. Der Hauptort war Caussade. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2011 bis 2015 Jacques Tabarly (PRG).

Gemeinden
Der Kanton bestand aus elf Gemeinden:

Weblinks 
 Daten über alle französischen Kantone

Caussade
Aufgelöst 2015